

Patronyme 
 Jim Keltner, (1942 -) un batteur.
 Ken Keltner, (1916 - 1991), un joueur américain de baseball.
 , professeur de psychologie.

Toponyme 
 Keltner, zone non incorporée (Unincorporated community) du comté d'Adair dans le Kentucky, aux États-Unis.